Партита для клавесина, электрогитары, бас-гитары, арфы, контрабаса и камерного оркестра — сочинение Кшиштофа Пендерецкого.

История 
Произведение было написано в 1971 году по заказу музыкальной школы Истман в Рочестере, штат Нью-Йорк, к 50-летию образовательного учреждения. Премьера состоялась 7 февраля 1972 года в Рочестере под управлением Уолтера Хендла, партия клавесина - Фелиция Блюменталь.

В 1991 году была написана вторая редакция сочинения, премьера которой состоялась 5 января 1992 года в Мюнхене под управлением автора, партия клавесина - Элизабет Хойнацка.

Структура 
Произведение одночастное, однако, может быть теоретически поделено на две части по обозначениям темпов — Allegro ma non troppo и Allegro molto.

Во второй редакции были добавлены три виртуозные каденции для партии солирующего клавесина.

Ссылки 
 Партита для клавесина, электрогитары, бас-гитары, арфы, контрабаса и камерного оркестра. Слушать на сайте classic-online.ru 
 Ninateka - Three Composers - Penderecki. Partita for harpsichord, electric guitar, bass-guitar, harp, double bass and orchestra (1972) 
 Ninateka - Three Composers - Penderecki. Partita for harpsichord, electric guitar, bass-guitar, harp, double bass and orchestra (version for Elżbieta Chojnacka, 1992) 

Произведения Кшиштофа Пендерецкого
Музыкальные произведения 1971 года
Музыка Польши